Marieke Lucas Rijneveld, een Nederlandse dichter en schrijver
 een voormalige Nederlandse gemeente, zie Rijnwoude
 Rijneveld (polder), een voormalig Nederlands waterschap